Ostdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Ostdorf, Stadtteil von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Ostdorf (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Ostdorf (Ostpreußen), bis 1938: Schilleningken (Kirchspiel Schirwindt), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Ostdorf (Oberschlesien), bis 1936: Schodnia, Kreis Oppeln, Oberschlesien, seit 1945: Schodnia, Dorf im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, Polen